Алекса́ндр Бары́шников: Барышников, Александр Александрович (1877—1924) — русский инженер, архитектор, автор ряда домов в Санкт-Петербурге.
 Барышников, Александр Васильевич (1886 — после 1937) — делегат Всероссийского Учредительного собрания, эсер.
 Барышников, Александр Гаврилович (1920—2008) — советский лётчик военной, затем гражданской авиации, Герой Социалистического Труда.
 Барышников, Александр Георгиевич (род. 1948) — советский легкоатлет, толкатель ядра.
 Барышников, Александр Иванович (1893—1976) — советский инженер, специалист в области строительства тоннелей.